Perspectives peut désigner :

 Perspectives mensuel français d'analyses économiques, géopolitiques et culturelles, fondé en 1982, absorbé en 1986 par Le Spectacle du Monde.

 Perspectives (CSN, Québec), revue officielle de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)  , deuxième centrale syndicale québécoise, de  à . Il remplaçait l'ancien périodique qui se nommait Nouvelles CSN. Ce magazine était publié trimestriellement et distribuée par voie postale à tous les syndicats affiliés à la centrale et à certains autres groupes et individus en ayant fait la demande. Le journal Le point syndical a pris la relève de Perspectives courant 2018.

Références 

Presse écrite au Québec
Presse trimestrielle au Québec
Presse syndicale québécoise
Presse écrite au Canada
Titre de presse créé en 2003
Confédération des syndicats nationaux